Цератокантиновые — подсемейство жуков из семейства Гибосориды. Взрослые особи некоторых видов ассоциированы с муравьями и термитами. Семейство включает 328 видов, объединяемых в 40 родов и три трибы.

Строение имаго 

Длина тела у разных представителей варьирует от 2 до 10 мм. Форма тела также разнообразна, как правило, округлая. Окраска тела чёрная, нередко с зелёными и пурпурными тонами, часто — с металлическим отливом. Благодаря подвижному сочленению первого сегмента груди со вторым, жуки способны сворачиваться в шар.

Усики 8—10-члениковые, булава овальная или удлинённая, первый сегмент не чашевидный. Глаза развиты. Верхняя губа и мандибулы вытянуты за апексом наличника. Переднеспинка главным образом выпуклая, гладкая или точечная; в основном волнистая или округлая, реже другой формы. Максиллы с четырёх-сегментными щупиками. Щиток вытянут, треугольный. Надкрылья выпуклой формы, часто бывают точечные, страты хорошо или плохо развиты. Пигидий полностью скрыт под надкрыльями, за исключением представителей трибы Scarabatermitini . Скрытые крылья хорошо развиты, реже плохо развиты, ячейка M-Cu отсутствует, жилки MP3 и MP4 присутствуют или отсутствуют. Лапки пятичлениковые. На лапках второй и третьей парах ног у некоторых представителей расположены органы стридуляции.

Образ жизни 
Взрослых жуков можно найти в коре или сучьях мёртвых деревьев и на грибах. Также они могут встречаться ассоциациями с термитами или муравьями. Их может привлекать ночью искусственный свет. Большая часть видов способны сгибать голову и переднеспинку, образуя что-то вроде шарика. Эта способность помогает жукам избегать некоторых хищником. Имаго питаются на грибах или гниющей древесиной.

Личинки встречаются под корой и в норках других скарабеоидных из семейства сахарных жуков (Passalidae). Взрослые и личинки некоторых видов имеют способность скрипеть.

Палеонтология 
Древнейшие представители подсемейства найдены в раннем мелу Китая.

Примечания 

Гибосориды
Подсемейства насекомых